Лилиана Кавани (, род. 12 января 1933, Карпи, Модена, Эмилия-Романья) — итальянский кинорежиссёр и сценаристка, ученица Лукино Висконти, творческая единомышленница и коллега по нескольким проектам Бернардо Бертолуччи, одна из признанных лидеров мировой кинематографии.

Помимо художественных и документальных фильмов осуществляет театральные постановки классических опер и выступает режиссёром их кинематографических версий.

Биография 
Родилась 12 января 1933 года в городе Карпи (провинция Модена, Италия).

Воспитанием Лилианы большей частью занималась бабка по материнской линии. Отец — архитектор, значительное время проводил вне Италии. Мать работала, также часто уезжала.

Мать очень любила кино. Когда Лилиане было три года, во вторую половину дня в воскресенье всегда ходили в кинотеатр. Повзрослев, она склоняла мать к более серьёзным просмотрам (той нравились такие, «где можно поплакать»). Сама Лилиана не выделяет какой-то один фильм, который повлиял (видела их слишком много).

Во время учёбы в лицее она участвовала в создании киноклуба. Благодаря ему участники сумели посмотреть, например, все фильмы Витторио де Сика, которого Лилиана считает самым лучшим режиссёром.

Хотела быть археологом, поэтому стала изучать латынь и греческий в Университете Болоньи, однако совершенно не знала немецкого (без него заниматься археологией практически невозможно: все крупные археологи XIX века — немцы).

Учась на филологическом отделении Болонского университета, стала ходить в киноклуб университета, активно в нём участвовала. Буквально влюбилась в фильмы, которые там показывали.

Особенно была поражена режиссёром Витторио де Сика (картина «Золото Неаполя»).

Неореализм в кинематографе оказался очень близок Лилиане, изменил линию её жизни.

Лилиана полагала, что итальянская литература XX века не выразила и не сказала ничего, что должна была сказать о жизни людей в эту эпоху. Поэтому после учёбы она решила отправиться в Рим и рассказать об этом с помощью кино (прошла огромный конкурс и поступила на курс режиссуры в экспериментальную римскую киноакадемию).

Во время обучения Кавани сняла два короткометражных фильма: «Il contro notturno» — о дружбе между белым и сенегальцем и «L’evento» — о группе туристов, убивших ради потехи итальянца. В 1961 году Кавани выиграла один из трёх призов, разыгрывавшихся в конкурсе итальянского телеканала RAI, в котором участвовало до 10 тысяч человек.

С 1962 по 1965 год Кавани работала на канале RAI и сняла несколько документальных фильмов. Её фильм «Philippe Petain — Processo a Vichy» получил приз за лучший телефильм на Венецианском кинофестивале 1965 года.

В 1966 году Лилиана Кавани обратилась к художественному кино и дебютировала с биографическим фильмом «Francesco d’Assisi» о Франциске Ассизском. Главную роль сыграл Лу Кастель. Её следующий биографический фильм был о Галилее.

Всемирное признание получил фильм Кавани «Ночной портье» о сексуальной связи заключённой концентрационного лагеря со своим мучителем-эсесовцем. После судебных разбирательств фильм был в конце концов признан произведением искусства и выпущен в прокат без купюр.

Лилиана не всегда берёт такие сюжеты, как в «Ночном портье». Во многом её судьба в кинематографе похожа на судьбу других режиссёров: её современника и земляка Бернардо Бертолуччи (вместе начали работать) и Марко Беллоккьо. Для них троих важно было говорить о том, о чём им хочется, и так, как нам хочется. Бертолуччи снял «Последнее танго в Париже», Лилиана — «Ночного портье» (картины сделали одновременно, они вписались в эпоху, оказались тем, что нужно было в тот момент человечеству). Для Лилиан «Ночной портье» — это своего рода эссе. Она делала его для себя и очень удивилась его успеху.

В своей следующей работе  (1977) в центре внимания Кавани оказался Фридрих Ницше и его жизнь.

По роману «Шкура» в 1981 году сняла одноименный фильм.

Действие фильма «Берлинский роман» (1985 год) снова разворачивается на историческом фоне нацистской Германии и рассказывает о Любовном Треугольнике между главными героями фильма. Является Ремейком японского фильма "Свастика" 1964 года.

В 1989 году вышел фильм «Франциск», в котором Кавани снова обратилась к событиям жизни святого.

Май 1991 года — Кавани приезжает в Санкт-Петербург (частный визит), где видит, как по телевизору показывают встречу Горбачева с президентом США. Спустя два года приезжает в Москву (в кинотеатре «Октябрь» шла ретроспекция её фильмов и её позвали, чтобы она представила эти картины). Затем побывала в Сочи (выбрали президентом «Кинотавра»). Была поражена, как народ пил водку. В конце 2008 года — приезд в Санкт-Петербург (по приглашению Михайловского театра) раз поставить оперу Руджеро Леонкавалло «Паяцы» (ставила в 1998-м на фестивале в Ровенне)

Увлечения: любит море, на Капри имеет маленький домик, в 2008 году провела там месяц (рассматривает это как подарок судьбы), любит плавать, кататься на лодочке.

Оперы 
Ставит с людьми, с которыми неразлучна уже десять лет.

Работая над новыми оперными спектаклями, Лилиана пользуется фотографиями (фотография, кинематограф — её мир, а к живописи она равнодушна).

Кавани полагает, что опера и кинематограф — два совершенно разных мира, что в опере человек зависит от музыки и что оперный режиссёр (фактически обслуживающий персонал и служит клавиру) не должен забывать, что за него уже все придумал композитор.

Когда Кавани нужно было придумать оформление сцены к опере «Ифигения в Авлиде» Глюка, но ничего не придумывалось, она решила зайти в Пантеон в Риме, где увидела красивейший купол. Купив на входе открытку, она отнесла её сценографу и сказала, чтобы сцена была с таким же куполом. Позднее тот же купол, только перевёрнутый, появился в картине «Берлинский роман».

Любимый композитор Кавани — Верди (они родом из одного региона, Эмилия-Романья, на севере Италии). Она находит его величайшим музыкальным рассказчиком XIX века, у которого «каждая нота поважнее слова будет».

В театральных постановках совершенно нет темы войны, которая часто присутствует в её картинах.

Кавани полагает:Войну на сцене поставить практически невозможно, всё не то получается. Да и потом, устала я от войны. Я больше люблю личные истории.

Постановки «Сельская честь» Масканьи и «Паяцы» Леонкавалло были созданы в эпоху популярности веризма (реалистическое течение в искусстве, очень близкие к кинорассказу) — простые декорации, простые сюжеты, всегда актуальные (например, убийство на почве ревности по-прежнему часто случается и в Италии, и по всему миру). Декорации также незамысловатые: акведук (характерный атрибут Рима), мотороллер с кузовом (в Италии эта конструкция называется «пчелка»), на заднем плане — обычные спальные районы, которые имеются в каждом городе.

Современные постановки, где «новаторские» режиссёрские решения идут вразрез с музыкой, Кавани не любит.

Фильмография

Награды 
 Венеция-1965 (номинация) Лев Сан-Марко за лучший документальный фильм для телевидения («Процесс в Виши»)

Примечания

См. также 
 Культура Италии

Ссылки 

Выпускники Экспериментального киноцентра
 
Женщины-режиссёры Италии